Dit artikel beschrijft de prestaties van de Belgische voetbalclub KAA Gent in het seizoen 2012-2013.

Spelerskern 

In augustus 2012 werd het contract van Mario Barić ontbonden.

Technische staf

Transfers

Zomer 2012

Ingaand

Uitgaand

Winter 2013

Ingaand

Uitgaand

Oefenwedstrijden 
KAA Gent 1 - 0 Tromsø IL
KFC Heist 0 - 11 KAA Gent
SK Deinze 1 - 4 KAA Gent
KSV Oudenaarde 0- 5 KAA Gent
Ironi Kiryat Shmona 1 - 3 KAA Gent
Al Faisaly 0 - 4 KAA Gent
Bayer Leverkusen 0 - 1 KAA Gent
VW Hamme 1 - 1 KAA Gent
Rayo Vallecano 0 - 2 KAA Gent
FC Brussels 1 - 4 KAA Gent

Nationaal

Wedstrijden

Klassement reguliere competitie

Play-Off 2

Groep A

Finale Play-Off

Barrage UEFA Europa League

Beker van België

Europees

Voorrondes

Externe links 
 Officiële site

Belgische voetbalclub 2012/13
KAA Gent naar seizoen